

Zmarli 
 Atenodoros, syn Sandona, stoicki filozof

007